Nad Niemnem – powieść Elizy Orzeszkowej
 Nad Niemnem – film z 1939
 Nad Niemnem – film z 1987
 Nad Niemnem – serial telewizyjny z 1988
 Nad Niemnem – program telewizji Biełsat TV
Nad Niemnem – czasopismo poświęcone sprawom Nowogródczyzny (1939)